Марија Јозефа Баварска (30. март 1739 - 28. мај 1767) је била баварска и чешка принцеза које постала царица Светог римског царства као друга супруга цара Јозефа ΙΙ.

Породица 
Маријин отац је био Карло Алберт, баварски војвода који је у Рату за аустријско наслеђе постао цар Светог римског царства и краљ Чешке. Мајка јој је била аустријска надвојвоткиња Марија Амалија, кћерка цара Јозефа Ι.

Брак 
Године 1765. удала се за немачког краља Јозефа, свога две година млађег рођака у другом колену. Исте године је постала царица Светог римског царства по смрти његовог оца. Брак није био срећан и склопљен је само на инсистирање Јозефове доминантне мајке Марије Терезије. Јозеф још увек није био преболео своју прву супругу, пармском принцезу Изабелу Марију. Јозеф је одбијао делити брачну постељу с Маријом Јозефом. Свекрвом смрћу постала је теоретски највише рангирана жена на царском двору, али је у стварности то и даље била њена свекрва.

Смрт 
Године 1767, баш као и прва супруга Јозефа ΙΙ, заразила се богињама и умрла. Њена свекрва ју је посећивала док је боловала, те се и сама заразила и преживела. Јосифова сестра, надвојвоткиња Марија Јозефа, се такође заразила и умрла. Царица Марија Јозефа је сахрањена у Царској крипти у Бечу.

Породично стабло

Извори 

 Derek Edward Dawson Beales (1987). Joseph II: In the Shadow of Maria Theresa, 1741-1780. Vol. 1. Cambridge University Press

Рођени 1739.
Умрли 1767.
Царице Светог римског царства
Династија Хабзбург